Dalmace est un nom propre qui peut désignr :

Prénom ou patronyme
Dalmace est un prénom masculin désuet.

Dalmace est aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes
 Dalmace de Pavie († vers 254), ou Dalmace de Monza ou Dalmatius, né dans une famille païenne de Monza en Italie, se convertit, prêcha en Gaule et en Italie du Nord, devint évêque de Pavie, martyrisé sous l'empereur Maximien Hercule ; célébré le 5 décembre.
 Dalmace de Constantinople († 437 ou 440), ou Dalmate ou Dalmat, officier de l'empereur Théodose à Constantinople, puis higoumène (abbé) avec Isaac et Fauste ; célélbré le 3 août.

Autres ecclésiastiques
 Dalmace de Narbonne († 1097), ou Dalmas, en latin Dalmatius, est un prélat français qui a été abbé de Lagrasse et archevêque de Narbonne à la fin du .

Références